In the Land of Hi-Fi kan verwijzen naar meerdere albums die in de jaren vijftig door EmArcy Records werden uitgegeven:
 In the Land of Hi-Fi (Sarah Vaughan), een muziekalbum uit 1955 van Sarah Vaughan
 In the Land of Hi-Fi (Dinah Washington), een muziekalbum uit 1956 van Dinah Washington
 In the Land of Hi-Fi with Julian Cannonball Adderley, een muziekalbum uit 1956 van Cannonball Adderley
 In the Land of Hi-Fi with Georgie Auld and His Orchestra, een muziekalbum uit 1956 van Georgie Auld
 In the Land of Hi-Fi (Patti Page), een muziekalbum uit 1956 van Patti Page
 In the Land of Hi-Fi (Jerry Murad's Harmonicats), een muziekalbum uit 1958 van Jerry Murad's Harmonicats